Repelen bezeichnet
 einen Ortsteil (Wohnplatz) im Stadtteil Rheinkamp in Moers, siehe Repelen (Rheinkamp)
 die denkmalgeschützte, ehemalige Bergarbeitersiedlung Repelen im gleichnamigen Ortsteil